El kwacha és la moneda dels estats africans de Zàmbia (des del 1968) i Malawi (des del 1971). El kwacha de Zàmbia (codi ISO 4217: ZMK) es divideix en 100 ngwee, mentre que el de Malawi (ISO 4217: MWK) es divideix en 100 tambala.

El mot prové del bemba, en què significa alba o aurora, i apareix en l'eslògan del nacionalisme zambià: "La nova alba de la llibertat".

El 2003 Zàmbia fou el primer estat africà a emetre bitllets de polímer (concretament els de 500 i 1.000 kwacha).

Referències

Vegeu també 
 Kwacha malawià
 Kwacha zambià

Monedes africanes
Malawi
Zàmbia